National — начало целого ряда составных англоязычных названий; в переводе означает «национальный».

 National Airlines — американская грузовая авиакомпания в городе Ипсиланти, штат Мичиган. 
 National Amusements — американская частная театральная компания основана в Массачусетсе, США.
 «National Anthem» — сингл американской певицы Ланы Дель Рей с её 2-го студийного альбома «Born to Die».
 National Geographic (, «Нэшнл джиогрэ́фик мэ́гэзин») — официальное издание Национального географического общества США, издаваемое в нескольких странах и на разных языках.
 National Geographic Channel — американский телеканал, транслирующий научно-популярные фильмы производства Национального географического общества США.
 National Ignition Facility (NIF, Национальный комплекс зажигания / Национальный комплекс лазерных термоядерных реакций) — научный комплекс для осуществления инерциального термоядерного синтеза (ICF) с помощью лазеров в Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса, город Ливермор (штат Калифорния, США).
 National Panasonic — одно из названий крупной японской машиностроительной  корпорации, крупного производителя бытовой техники и электронных товаров.
 National Public Radio (NPR, Национальное Общественное Радио) — крупнейшая некоммерческая организация, собирающая/распространяющая новости с 797 радиостанций США.
 National Oilwell Varco (NOV) — лидер в мире бурового оборудования и сопутствующих товаров.
 National Semiconductor — бывший американский производитель полупроводниковой продукции, который специализировался на аналоговых устройствах и компонентах.
 National Western Life insurance company corp. (NWL) (NWLI) — американская компания страхования жизни (и аннуитетов) в Остине (штат Техас).

См. также 
 The National